

Települések
 Tardos (1954–1992 között Tardosbánya, Komárom-Esztergom megye)
 Tiszatardos (a történelmi Zemplén, majd Szabolcs vármegye, 1950-től Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
 Tardoskedd (Nyitra vármegye, ma Szlovákia)

Személyek
 Tardos nemzetség
 Tardos Éva
 Tardos Márton közgazdász
 Tardos Tibor író

Egyéb
Tardos férfikeresztnév